Juan Sabines Gutiérrez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juan Sabines Gutiérrez, Tapachula, Chiapas, 
 Juan Sabines Gutiérrez, Tecpatán, Chiapas, 
 Juan Sabines Gutiérrez, La Trinitaria, Chiapas, 
 Juan Sabines Gutiérrez, Tonalá, Chiapas, 
 Juan Sabines Gutiérrez, La Concordia, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar